"Elva" pode significar:
 Elva, comuna italiana do Piemonte
 Elva (Estônia), cidade da região de Tartu
 Elva Sports Cars, antiga montadora inglesa
 Elva (álbum), álbum da banda Unwritten Law

Ver também
 Elvas (desambiguação)

Desambiguações de topônimos